Gloire peut désigner :
 Le synonyme du mot renommée
 La Gloire, rivière française de Basse-Normandie,
 La , plusieurs navires de la Marine française,
 une gloire : ornement d'église
 gloire : un phénomène optique et météorologique ;
 Gloire, un recueil de poèmes de Pierre Jean Jouve.

Voir aussi 
 Gloire au Père et Gloire à Dieu des prières catholiques
 La Puissance et la gloire, un roman de Graham Greene
 Route de la gloire, un roman de Robert A. Heinlein
 Les Sentiers de la gloire, un film de Stanley Kubrick
 La Gloire de mon père, roman autobiographique de Marcel Pagnol
 La Gloire, sculpture se trouvant au sommet de la Fontaine Subé (monument de Reims) en plein cœur de la place Drouet-d'Erlon.